Dropout-Box oder Dropdown-Box steht für
 Dropout-Menü, ein Auswahlfeld für Menüpunkte bei Programmen und Webseiten
 Dropdown-Liste, ein Auswahlfeld für voreingestellte Eingaben bei Programmen und Webseiten
 Combobox, ein Auswahlfeld für mögliche Eingaben eines Textfeldes (auch vorherige) bei Programmen und Webseiten